Ingo Molnár est un "kernel hacker" hongrois connu pour ses nombreuses contributions au noyau linux, et travaillant pour la société Red Hat.

Principales contributions

Ordonnanceurs de processus 
Ingo Molnár a réimplémenté l'ordonnanceur de tâche de Linux pour le noyau 2.5 (version de développement précédant 2.6). Il avait pour nom O(1) scheduler en raison de ses capacités d’élection et d'insertion de tâches en temps constant.

Il proposera une nouvelle version tout à fait différente pour le noyau 2.6.23 appelée Completely Fair Scheduler (CFS), le dernier ordonnanceur de processus.

Divers 
Il a aussi développé TUX, un serveur http intégré au noyau, ainsi que de la fonctionnalité de sécurité Exec Shield ayant pour but de rendre plus difficile les attaques par dépassement de tampon sur l'architecture x86.

Il a également beaucoup contribué à améliorer la gestion des threads au sein du noyau, et participe à la mise en place de mécanismes (patchs de la branche -rt) permettant de rendre préemptible le code du noyau Linux, pour le rendre temps réel.

Il a aussi travaillé dans ce sens avec Robert Love pour réduire l'impact du Big Kernel Lock. Ce code a finalement été retiré pour motiver les développeurs du noyau à supprimer tous les appels au BKL, avec le projet « Kill the BKL », initié en . À l'époque, il restait plus de  appels à cette fonction. Ce projet aboutit avec la sortie de la version du 2.6.37 du noyau Linux, sortie en , avec laquelle il devient possible de compiler le noyau sans le Big Kernel Lock.

Il s'est occupé de mettre au propre une branche light de kgdb pour son intégration en standard dans le noyau noyau Linux.

Il est également l'auteur de l'implémentation des mutex dans le noyau. 

Il est actuellement le mainteneur de la branche de développement -tip du noyau Linux, ce qui comprend entre autres les travaux sur l'ordonnanceur de tâches, le support de l'architecture x86, les traceurs, les timers, le cœur du noyau, etc. « -tip » est un acronyme unissant les initiales des trois mainteneurs de cette branche : Thomas Gleixner, Ingo Molnar et H. Peter Anvin.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 
 
  Interview d'Ingo Molnár sur KernelTrap
  Page personnelle d'Ingo Molnár chez Red Hat

Personnalité liée au logiciel libre
Linux
Personnalité hongroise de l'informatique
Personnalité en systèmes d'exploitation
Hacker
Développeur du noyau Linux
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)